Esistono più comuni francesi con questo nome

Warlus – Passo di Calais
Warlus – Somme